Zschacke ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Zschacke (* 1936), deutscher Feuilletonist und Autor
 Rudolf Zschacke (1902–1975), deutscher Landrat und Verwaltungsrichter